

Patronyme

Mennessier 

Antoine Mennessier (1838-1890), architecte belge.
Auguste Dominique Mennessier (1803–1890), artiste peintre français.
Joseph Louis Mennessier (1756-1808), homme politique français.
Louis François Mennessier (1765-1831), homme politique français.
Marie Mennessier-Nodier (1811-1893), femme de lettres française.

Ménessier 
Henri Ménessier (1882-1948), décorateur et cinéaste français.

Patronyme français